Лукреция Медичи (1470—1553) — дочь флорентийского правителя Лоренцо Великолепного из рода Медичи.
 Лукреция Медичи (1545—1561) — дочь тосканского правителя Козимо I из рода Медичи.